Владимир Викторович Крейденко (; род. 8 мая 1987 года, Мелитополь, Запорожская область) — украинский общественный деятель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва. Член партии «Слуга народа».

Биография

Образование 
Он окончил Киевский международный университет, Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

Кандидат наук по государственному управлению.

Трудовая деятельность 
Крейденко работал в Национальной комиссии по вопросам защиты общественной морали, Министерстве информационной политики Украины.

Был  6-го и 8-го созыва на общественных началах.

С 2006 года возглавляет правление Всеукраинской молодёжной общественной организации «Совесть и Надежда Украины». Является основателем ОО «Республиканцы», ОО «Интегрити» и МОО «Лучше Без…».

Политическая деятельность 
В 2015 году — кандидат в депутаты Мелитопольского городского совета от ВО «Батькивщина».

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 123 в списке. На время выборов: председатель правления Всеукраинской молодёжной общественной организации «Совесть и Надежда Украины», беспартийный. Проживает в Киеве.

Заместитель Председателя молодежного «крыла» партии «Слуга народа» по работе со студентами. 

Председатель межфракционного депутатского объединения "Развитие современных рыночных отношений в сфере энергетической, экологической и транспортной инфраструктуры для построения успешного европейского государства".

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой. Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Кандидаты наук государственного управления
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»